Стрункино — название населённых пунктов в России:
 Стрункино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Стрункино — деревня в Называевском районе Омской области.
 Стрункино — деревня в Сладковском районе Тюменской области.